Волошковое — название населённых пунктов на Украине:

 Волошковое — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Волошковое — село в Зеньковском районе Полтавской области.

См. также 
 Волошково